Zavala Ortiz puede hacer referencia a:

Miguel Ángel Zavala Ortiz, abogado y político argentino, ministro de Relaciones Exteriores entre 1963 y 1966, durante la presidencia de Arturo Umberto Illia; o
Ricardo Zavala Ortiz, abogado y político argentino, gobernador de San Luis entre 1946 y 1952.